Nor Kyank est le nom de deux localités en Arménie : 
 Nor Kyank (Ararat)
 Nor Kyank (Shirak)

Homonymie de localités